Wolanin ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wolanin (1919–1987), US-amerikanisch-polnischer Fußballspieler
 Christian Wolanin (* 1995), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Craig Wolanin (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler